El Príncipe Cristián Augusto de Waldeck-Pyrmont (; 6 de diciembre de 1744, Arolsen - 24 de septiembre de 1798, Palacio Nacional de Sintra, Sintra, cerca de Lisboa) fue un general en el servicio austríaco, y último comandante y mariscal de campo del Ejército de Tierra portugués.

Biografía 
Cristián Augusto era hijo del Príncipe Carlos Augusto de Waldeck-Pyrmont y de su esposa, la Condesa Palatina Cristiana Enriqueta de Zweibrücken-Birkenfeld.

Era amigo de las artes, y como sus padres se inspiró en la antigüedad. Así, su Grand Tour lo llevó a Italia donde fue compañero temporal de Johann Wolfgang von Goethe en su viaje italiano. Goethe habló con aprobación de una viaje común a Pozzuoli con "la compañía de un príncipe tan perfecto y bien educado". Waldeck sugirió a Goethe viajar a Croacia y Grecia. Goethe declinó: "Si uno mira al mundo y entra, el mundo entra, entonces uno debe tener cuidado, para no dejarse llevar y quizás incluso volverse loco". Cristián Augusto después contribuyó significativamente a la gran colección de antigüedades en el Castillo de Arolsen de Waldeck.

Como su padre, el último comandante del Ejército holandés en la guerra de sucesión austríaca, Cristián Augusto también ingresó en el servicio militar. En 1770 fue nombrado teniente coronel en el Regimiento N.º 39 de Dragones austríaco Conde Palatino Carlos Augusto de Zweibrücken-Birkenfeld. Un año después se convirtió en comandante de esa unidad. Luchó como voluntario del lado ruso en la guerra ruso-turca (1768-1774) contra el Ejército otomano. En 1773 retornó con el rango de coronel de nuevo a su regimiento austríaco, y el emperador lo nombró guardián. En adelante fue llamado Regimiento N.º 39 de Dragones Príncipe Waldeck. En 1781, publicó su Kleine Berichtigungen über Versuch einer Geschichte des bayerischen Erbfolgekrieges ("Pequeñas correcciones por un intento de describir la historia de la Guerra de Sucesión Bávara"). En la guerra ruso-turca (1787-1792), sirvió a las órdenes del Mariscal de Campo Ernst Gideon von Laudon. Ganó algunas batallas y fue ascendido a Teniente Mariscal de Campo.

Como tal, Cristián Augusto de Waldeck comandó una división contra tropas francesas al inicio de la Guerra de la Primera Coalición en 1792. Fue herido mientras exploraba la fortaleza de Thionville y perdió su brazo izquierdo.

Fue convocado a Viena y se le comisionó por el emperador Francisco II escribir un plan de operaciones para el ejército conjunto austro-prusiano en Renania, que sin embargo no fue aceptado por Prusia.

Después de arduas negociaciones, logró persuadir al rey prusiano de iniciar una ofensiva en Alsacia. Cristián Augusto de Waldeck estuvo al mando de un cuerpo austríaco, parte de un ejército al mando del General Dagobert Sigmund von Wurmser. En la conquista de Wissembourg, comandó la primera columna del ataque. Con sus tropas cruzó el Rin en Selz el 13 de octubre de 1793 y atacó a los defensores franceses por la retaguardia mientras el general Wurmser inició un ataque frontal sobre el enemigo en Wissembourg. Waldeck así contribuyó a una victoria decisiva en Wissembourg. También se distinguió en las batallas subsiguientes. Cuando el general Wurmser se retiró en 1794, Cristián Augusto tomó el mando del Ejército austríaco en el Rin, hasta que tuvo que entregar el mando al Conde Imperial Johann Georg von Browne. Se le concedió la Cruz de Comandante de la Orden Militar de María Teresa por sus logros en Wissembourg y fue ascendido a general de caballería.

En 1794, sucedió a Karl Mack von Leiberich como intendente general del Ejército austríaco en los Países Bajos Austríacos a las órdenes del Príncipe Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Un poco tiempo después se convirtió en miembro del Consejo de Guerra en Viena. En 1796, recibió el mando general sobre Bohemia.

En 1797 se le pidió que asumiera el mando del Ejército de Tierra de Portugal. Con el consentimiento del emperador, asumió ese puesto. Sin embargo, fue incapaz de reorganizar el ejército, porque algunas personas influyentes se opusieron a su plan. Murió poco después el 24 de septiembre de 1798 de "hidropesía de pecho".

Cristián Augusto de Waldeck-Pyrmont fue enterrado en el Cementerio Británico en Lisboa el 28 de septiembre de 1798. El propio rey de Portugal donó un monumento para la tumba en forma de pirámide de mármol.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Louis Curtze: Geschichte und Beschreibung des Fürstentums Waldeck. Arolsen, 1850 p. 620 ff (Digitized)
 

Casa de Waldeck
Príncipes de Alemania
Militares de Portugal
Mariscales de campo
Militares de las guerras revolucionarias francesas
Comandantes de la Orden militar de María Teresa